Indústrias Romi S.A. - uma empresa brasileira
Romi Paku - uma atriz e seiyu japonesa
Romi-Isetta - um microcarro fabricado pela Romi

Desambiguação